Idrettslaget Stjørdals-Blink, auch unter dem Namen IL Stjørdals-Blink bekannt, ist ein norwegischer Fußballverein aus Stjørdalshalsen. Die Mannschaft spielt aktuell in der dritten norwegischen Liga, der PostNord-Liga.

Erfolge 
 3. Division: 2010, 2014 , 2017 
 PostNord-Ligaen: 2019

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im M.U.S. Stadium Sandskogan in Stjørdal aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 960 Personen.

Spieler 
Stand: 6. April 2022

Trainerchronik 
Stand: 6. April 2022

Saisonplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Vereinsseite
 IL Stjørdals-Blink in der Datenbank von fussballzz.de

Einzelnachweise 

Gegründet 1910
Norwegischer Fußballverein
Sport (Stjørdal)